Skandinaviska Enskilda Banken
Society for Economic Botany
Stichting Examenbureau Beroepsvervoer (SEB)
SEB (witgoed) Société d'Emboutissage de Bourgogne een Franse witgoedfabikant